Ouarville est un toponyme qui signifie :
 Ouarville, commune française du département d’Eure-et-Loir ;
 Ouarville, un hameau de Lèves, commune de ce même département.

Homonymie de localités